Biota (ecologia) – La vita animale e vegetale di una regione
 Biota (Spagna) – Comune della provincia di Saragozza, Aragona, Spagna 
 Biota (tassonomia) – Un superdominio nella tassonomia
 Biota Holdings – Una società australiana attiva nel campo della biotecnologia
 Biota – gruppo musicale statunitense